Marta Domachowska ha battuto in finale Margalita Chakhnašvili 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Margalita Chakhnašvili (finale)
  Marta Domachowska (campionessa)
  Jasmina Tinjić (semifinali)
  Dia Evtimova (semifinali)

 Marta Sirotkina (primo turno)
 Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
 Pemra Özgen (quarti di finale)
 Teodora Mirčić (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Enka Cup 2011